Matull ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Matull (1898–1959), deutscher Politiker der SPD
 Kurt Matull (* 1872; † unbekannt), deutscher Schriftsteller, Journalist, Regisseur und Drehbuchautor beim Stummfilm
 Wilhelm Matull (1903–1985), deutscher Journalist und Historiker